Bento steht für:

 Bento (Name), Vor- oder Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Bentō, japanische Darreichungsform von Speisen
 Bento (Software), relationale Datenbank von FileMaker
 Bento.de, Online-Format von Der Spiegel (2015–2020), siehe Der Spiegel (online) #Bento (2015–2020)
 Paulo Bento (Rio Grande do Sul), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien

Siehe auch: